Ракани могу да буду:

 Горњи Ракани, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Доњи Ракани, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ